Солис има више значења:

 Солис (Матаморос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Солис (Акамбаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Солис (Мануел Добладо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику